Dietro la porta – romanzo di Giorgio Bassani del 1964
 Dietro la porta (Deadbolt) – film per la televisione del 1992 diretto da Douglas Jackson
 Dietro la porta – singolo di Cristiano De André del 1993